JMS est un sigle qui peut désigner :
 Java Message Service, une interface de programmation ;
 Joseph Michael Straczynski, un auteur et producteur américain ;
 Journée mondiale des sourds, une journée de manifestation pour réclamer une amélioration des conditions de la vie sourde.